Оттер-Крик:

 Оттер-Крик — одна из крупнейших рек Вермонта.
  — река в Теннесси, США.
 Оттер-Крик — город в штате Флорида.